Heimat – espressione della lingua tedesca col significato di "casa", "piccola patria"
Heimat – cortometraggio del 1912 diretto da Adolf Gärtner
 Heimat – film del regista tedesco Edgar Reitz.
 Heimat – serie di film diretti dal regista tedesco Edgar Reitz.
Heimat – album musicale del 2019 pubblicato dai Delta V.
 Heimatfilm – genere cinematografico fiorito in area linguistica tedesca (Germania, Svizzera, Austria) tra il 1940 e il 1970.